

Geografia

Saint-Bernard – Ain
 Saint-Bernard – Côte-d'Or
 Saint-Bernard – Isère
 Saint-Bernard – Alto Reno
 Bourg-Saint-Bernard
 Menthon-Saint-Bernard
 Montoulieu-Saint-Bernard

Saint Bernard è una municipalità delle Filippine nella Provincia di Southern Leyte